Soribada Best K-Music Awards (попередня абревіатура SOKA, зараз SOBA) — це церемонія нагородження, яку вручає цифрова музична платформа Soribada, щоб відзначити найкращі та найяскравіші релізи у K-pop. Перша церемонія нагородження відбулася у вересні 2017 року. Нагороди присуджувалися творам, випущеним з вересня 2016 року по серпень 2017 року.

Це перша в історії церемонія нагородження, організована компанією Soribada, яка була створена в 2000 році як перший цифровий музичний сервіс у Кореї.

Список церемоній

Критерії оцінювання 
Переможці визначаються на основі внутрішніх даних платформи Soribada, онлайнових і мобільних голосувань фанатів з усього світу, а також рейтингів професійних суддів і критиків.

Гран-прі (Daesang)

Головний приз (Bonsang)

Нагорода Новачка

Нагорода за популярність

Trot Grand Award

Trot Artist Award

Rising Trot Award

Hip Hop Artist Award

R&B Artist Award

Rock Band Award

Нагорода за Найкращий Саундтрек

Музичні відео

Нагороди за продюсування

Producer Award

Спеціальні нагороди Халлю

Artist of the Year Award

Music of the Year Award

Stage of the Year Award

Artist Award

Performance Award

Rising Hot Star Award

Icon Award

Voice Award

Music Star Award

Global Entertainer Award

Social Artist Award

Global Hot Trend Award

Next Artist Award

Найбільше перемог 
П'ять і більше нагород отримали такі виконавці:

Нотатки

Примітки

Посилання 

Засновані в Південній Кореї 2017
Нагороди, засновані 2017
Телевізійні премії Південної Кореї
Музичні нагороди
Музичні премії Південної Кореї
Щорічні заходи в Південній Кореї